TEG steht für:
 Technische Einsatzgruppe, Spezialeinheit der deutschen Polizei
 Tarifeinheitsgesetz, deutsches Gesetz zur Regelung der Tarifeinheit
 Tenés Empanadas Graciela, Computerspiel 
 Triethylenglycol, chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der Glycole
 Tetraethylenglycole chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der Glycolether
 The Excrementory Grindfuckers, Band
 Thermoelektrischer Generator, überführt Wärme in elektrische Energie aufgrund des thermoelektrischen Effektes 
 Thrombelastogramm, ein diagnostisches Verfahren zur Untersuchung der Gerinnungseigenschaften von Vollblut
 Tölzer Eissport Gesellschaft mbH, die Erste Mannschaft des EC Bad Tölz
 Fraunhofer-Technologie-Entwicklungsgruppe (TEG) der Fraunhofer-Gesellschaft
 Tramway und Elektrizitäts Gesellschaft aus Linz, heute: Linz AG#Linz Strom GmbH
 Todeserklärungsgesetz in Österreich, siehe Todeserklärung

teg steht für:
 Teke-Tege (ISO-639-3-Code), eine der Teke-Sprachen in der Republik Kongo

Abkürzung